Portal Galego da Língua, portal d'Internet del col·lectiu AGAL per a la informació de l'àmbit galaicoportuguès
 Grup lineal projectiu (del seu nom en anglès Projective General Linear), tipus de grup lineal general, en Àlgebra
 pgl també és el codi ISO 639-3 de l'irlandès primitiu, forma més antiga coneguda de la llengua irlandesa